Åvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åvattnet, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (61 ha)
Åvattnet (Anundsjö socken, Ångermanland, 704381-160344), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (17,1 ha)
Åvattnet (Anundsjö socken, Ångermanland, 704485-160232), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (13,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn